Трой, Troy может означать:

Населённые пункты в США 
 Трой — город в штате Нью-Йорк.
 Трой — город в штате Мичиган. Крупнейший город в США с таким именем.
  — таун, округ Орлеанс, штат Вермонт.
  — таун, округ Уолуорт, штат Висконсин.
  — таун, округ Сент-Крой, штат Висконсин.
  — центральный город округа Монтгомери, штат Северная Каролина.
  — таун, округ Гринвуд, штат Южная Каролина.
 Трой — тауншип, округ Пайпстон, штат Миннесота.
 Трой — тауншип, округ Ренвилл, штат Миннесота.
  — немуниципальная территория, тауншип Саратога, округ Уинона, Миннесота.
  — центральный город округа Линкольн, штат Миссури.
  — таун, округ Чешир, штат Нью-Гэмпшир.
 Трой — центральный город округа Майами, штат Огайо.
  — местечко в округе Брадфорд, штат Пенсильвания.
  — город в округе Обайон, штат Теннесси.
  — город в округе Белл, штат Техас.
  — ород в округе Пайк, штат Алабама.

Персоналии 
  (1843—1921) — немецкий классический археолог, с 1882 по 1915 годы — директор дрезденского музея Альбертинум.
 Трой, Мёрфи (род. 1989) ― американский волейболист, игрок мужской сборной США по волейболу.
 Pastor Troy (род. 1977) — американский рэпер.

Вымышленные персонажи 
 Трой — персонаж древнегреческой мифологии. См. Трос (сын Эрихтония).
 Диана Трой — персонаж «Звездного пути».
 Трой МакКлюр — персонаж мультсериала «Симпсоны».

Прочее 
  — вариант шахмат (91-клеточное гексагональное игровое поле).
  — одноместная подводная лодка, разработанная для киносъёмки акул в их естественной среде обитания.

См. также 
 Троя (значения)